Petseri
Petseri (contea), contea dell'Estonia
Petseri esonimo estone di Pečory